Ґрі́нвуд або Грі́нвуд ( від «green wood» — «зелений ліс») — англійське топонімічне прізвище. Вважається, що прізвище походить від назви поселення Грінвуд () поблизу міста  у столичному районі  у Західному Йоркширі.

Відомі носії прізвища:
 Брюс Грінвуд (;  1956) — канадський актор.
 Джеймс Ґрінвуд (; 1833—1929) — британський письменник, редактор і журналіст.
 Джонні Грінвуд (  1971) — британський музикант і композитор, учасник альтернативної рок-групи «Radiohead».
 Ед Грінвуд (;  1959) — канадський письменник-фантаст.
 Колін Грінвуд (;  1969) — бас-гітарист британської рок-групи «Radiohead», старший брат соло-гітариста групи Джонні Ґрінвуда.
 Мейсон Грінвуд (;  2001) — англійський футболіст, правий півзахисник.
 Рон Грінвуд (; 1921—2006) — англійський футболіст, захисник, після завершення ігрової кар'єри — тренер.
 Трейсі Грінвуд (; ?) — професійна американська спортсменка-бодібілдер.
 Шарлотта Ґрінвуд (; 1890—1977) — американська актриса і танцівниця.

Примітки